A 2019-es Superbike világbajnokság a sorozat harmincketedik kiírása. A szezon során tizenhárom helyszínen összesen huszonhat versenyt rendeznek. A világbajnoki címvédő Jonathan Rea volt, aki ebben a szezonban is megnyerte a pontversenyt.

Csapatok és versenyzők
Az összes induló Pirelli abroncsokat használ.

Versenynaptár és eredmények

A bajnokság végeredménye

Pontrendszer

Első és második verseny (V1 és V2)

Superpole verseny (SV)

Versenyzők
(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Gyártók

Jegyzetek

További információk

Superbike
2019